Wallrothiella är ett släkte av svampar. Wallrothiella ingår i ordningen Coniochaetales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wallrothiella